Karlskrona város, Svédország
 Karlskrona község, Svédország